Moscow Challenge 2013 (ros. Московский вызов) – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 11 czerwca (dzień wcześniej rozegrany został konkurs rzutu młotem kobiet) w Moskwie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Biegi na 10 000 metrów kobiet i mężczyzn były zarazem mistrzostwami Rosji na tym dystansie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Rosji
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
Zawody sportowe w Moskwie